El pregón puede referirse a:
 El pregón (álbum), disco del cantautor español José Luis Perales.
 El pregón/Canción para la Navidad, doble sencillo del cantautor anterior.
 El pregón (película), película del año 2016.